San Honorato puede referirse a:
 San Honorato de Arlés, 16 de enero;
 San Honorato de Amiens, 16 de mayo;
 San Honorato de Buzançais, 9 de enero;
 San Honorato de Subiaco, 23 de mayo;
 San Honorato de Vercelli, 29 de octubre;
 San Honorato, obispo, 8 de febrero;
 Beato Honorato Alfredo, 6 de noviembre;
 Beato Honorato de Biala Podlaska Kazminsky, 16 de diciembre.

Véase también

Honorato